Kastler je lahko:
 Alfred Kastler - francoski fizik
 Martin Kastler - politik